Сезон 1961 — 17-й сезон «Крыльев Советов», в том числе 3-й сезон во втором по значимости дивизионе СССР.

События 
21 мая 1961 года после матча против саратовского «Локомотива» из команды был отчислен Вадим Редкин по причине "рецидива звездной болезни".

В начале лета команда получила свою учебно-тренировочную базу.

Перед домашней встречей 17 июня с липецким «Торпедо» все игроки команды, кроме Соколова, постриглись наголо.

Золотые медали чемпионов РСФСР дали право выступать в следующем сезоне среди коллективов первого эшелона. За этот успех звания мастеров спорта получили Н.Карасёв, А.Соколов, В.Гришин, Г.Сарычев, Б.Спиркин, В.Бреднев, А. Фёдоров, Г.Широчкин, В.Соловьев, Б.Казаков, А.Казаков, В.Садовников. Звание заслуженного тренера РСФСР получил В.И.Карпов.

Этот состав команды был одним из самых молодых в истории: средний возраст всего 22 года.

1 июня в Ульяновске в матче с местным «Спартаком» Б.Казаков забил 500-й гол «КС» в чемпионатах страны.

Так как перед командой стояла задача выхода в высший дивизион, то в Ленинград на кубковый матч (3 октября) поехал второй состав, в то время как основной состав готовился к матчу чемпионата страны (6 октября)

Изменения в составе 

Пришли

Ушли

Чемпионат СССР 

турнирная таблица

матчи

Кубок СССР

Чемпионат РСФСР 
Турнир являлся одновременно финалом чемпионата СССР (класса "Б") и финалом чемпионата  РСФСР.

турнирная таблица

матчи

Товарищеский матч

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Игроки покинувшие команду:

|-
|}

Примечания

Ссылки 

1961
Крылья Советов